Il doppio del torneo di tennis Sarasota Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Geoff Masters che hanno battuto in finale Byron Bertram e Bernie Mitton 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Geoff Masters (Campioni)
 Ismail El Shafei /  Roger Taylor (primo turno)

 Billy Martin /  Erik Van Dillen (primo turno)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sarasota Grand Prix 1978